Margaret Chelimo – mezzofondista keniota
 Paul Chelimo – mezzofondista statunitense
 Richard Chelimo – mezzofondista keniota
 Rose Chelimo – maratoneta e mezzofondista keniota naturalizzata bahreinita